Born yesterday ist der Originaltitel von

 Die ist nicht von gestern, ein Film aus dem Jahr 1950
 Born Yesterday – Blondinen küßt man nicht, eine Neuverfilmung von 1993 mit Melanie Griffith, John Goodman und Don Johnson
 Born Yesterday (Theaterstück), ein Theaterstück aus dem Jahr 2011, basierend auf dem Film von 1950